Mannequin ("manichino" in lingua inglese e francese) può riferirsi a:
 Mannequin – sinonimo di indossatrice

Cinema
Mannequin – film statunitense del 1926 diretto da James Cruze.
Mannequin – film britannico del 1933 diretto da George A. Cooper.
La donna che voglio (Mannequin) – film statunitense del 1938 diretto da Frank Borzage.
Mannequin - Frammenti di una donna (Puzzle of a Downfall Child) – film statunitense del 1970 diretto da Jerry Schatzberg.
Mannequin – film statunitense del 1987 diretto da Michael Gottlieb.

Letteratura
Mannequin – romanzo di J. Robert Janes.

Musica
Mannequin – brano dei Cradle of Filth dall'album del 2003 Damnation and a Day.